Olier ist der Name von

 Enrique Hoyos Olier, kolumbianischer Professor für Spanische Literatur an der Universitat Pedagógica Nacional und Schriftsteller
 Janett Olier, venezolanische Kunstwissenschaftlerin 
 Jean-Jacques Olier (1608–1657), französischer Geistlicher, Autor und Ordensgründer
 José Olier y Senra (1840–1908), spanischer Journalist und Schriftsteller
 Ronan Olier (* 1949), französischer Maler und Illustrator